Астара:

 Астара — город в Азербайджане.
 Астара — город на северо-западе Ирана.
 Астара — река в Астаринском районе Азербайджана.
 «Астара» — пароход Каспийской флотилии России.